Косяки — множественное число слова косяк:

 Косяки — железнодорожный разъезд, Людиновский район, Калужская область, Россия
 Косяки (Зеньковский район) — село, Удовиченковский сельский совет, Зеньковский район, Полтавская область, Украина.
 Дурман или Косяки — американский комедийный телевизионный сериал.
 Косяки (фильм) — фильм 2012 года.